Steib steht für:

 Steib Metallbau, deutscher Hersteller von Motorrad-Seitenwagen
 Steib+Steib, Schweizer Architekturbüro

Steib ist der Familienname folgender Personen:
 James Terry Steib (* 1940), Bischof von Memphis
 Josef Steib (1898–1957), deutscher Maler und Radierer
 Joseph Steib (1898–1966), französischer Maler
 Katharina Steib (1935–2022), Schweizer Architektin
 Wilfrid Steib (1931–2011), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Staib